Teamchef bezeichnet:
im Unternehmensbereich den Leiter einer Arbeitsgruppe
eine bestimmte Gruppe von Sporttrainern, siehe Teamchef (Trainer)
insbesondere den Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, siehe ÖFB-Teamchef
ein Onlinespiel, siehe Teamchef (Onlinespiel)

Siehe auch: